Муссак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Муссак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар